Ла Калериља има више значења:

 Ла Калериља (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калериља (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калериља (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику